Il singolare dell'Adidas International 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Hyung-Taik Lee era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lleyton Hewitt ha battuto in finale Carlos Moyá che si è ritirato sul punteggio di 4–3 .

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Carlos Moyá (finale)
  Mark Philippoussis (quarti di finale)

 Paradorn Srichaphan (secondo turno) 
 Nicolás Massú (primo turno) 
 Lleyton Hewitt (campione) 
 Martin Verkerk (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2004
ATP Tour 2004